Saint-Vincent-des-Prés kan syfta på:
 Saint-Vincent-des-Prés, Sarthe
 Saint-Vincent-des-Prés, Saône-et-Loire